Масштабовність
 Масштабування зображення